Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 258001–259000.

258001–258100

258101–258200

258201–258300

258301–258400

258401–258500

258501–258600

258601–258700

258701–258800

258801–258900

258901–259000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (255001)-(260000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (258001-259000)